Leboe est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Bert Leboe (1909-1980), homme politique canadien en Colombie-Britannique
, chef et homme d'affaires canadien

Homonymie de patronyme